В Калифорнии протекает немного рек. Крупнейшая река, которая протекает на территории только этого штата, — Сакраменто. Крупнейшая река, которая протекает в Калифорнии и других штатах, — Колорадо

Список рек 
В нижепредставленной таблице приводится список рек и некоторых притоков, протекающих на территории Калифорнии.

Галерея

См. также 

 Калифорния
 География Калифорнии
 Сакраменто

Калифорния
Реки